Роман Павлович Бабийчук (1903—1974) — политический работник советских Вооружённых Сил, генерал-лейтенант (1954).

Биография 

Родился в 1903 году, в Киеве.

С 1925 года  по 1926 год проходил срочную службу в РККА.

В 1926 году принят в члены ВКП(б).

В РККА с ноября 1932 года.

В мае- сентябре 1939 года принимал участие в боях на Халхин-Голе, за боевые отличия был награждён орденом орденом Красного Знамени.

С ноября 1939 по март 1940 года, участвует в советско-финляндской войне, за отличия в которой награждён орденом Красной Звезды. 

С 19 сентября 1940 года - заместитель начальника отдела политической пропаганды 7-го танкового корпуса.

С 20 марта 1941 года  - заместитель командира 21-го механизированного корпуса по политчасти Северо-Западного фронта. 

С началом Великой Отечественной войны бригадный комиссар Бабийчук  в прежней должности. Принимал участие в приграничном сражении в районе города Даугавпилс, а затем отступал на псковском направлении.

С 10 января 1942 года - военный комиссар 163-й стрелковой дивизии. 

С марта 1942 года и до конца войны Бабийчук- член Военного Совета 33-й армии.

6 декабря 1942 года Бабийчуку присвоено звание генерал-майор.

9 июля 1945 года приказом НКО СССР № 0139 генерал-майор Бабийчук освобожден от должности члена Военного совета 33-й армии и назначен членом Военного совета Смоленского ВО.

С января 1947 года член Военного совета Белорусского военного округа.

31 мая 1954 года Бабийчуку присвоено звание генерал-лейтенант.

В марте 1959 года уволен в запас.

Умер 21 декабря 1974 года. Похоронен  на  Байковом  кладбище в  Киеве.

Награды 
СССР 
 три ордена Ленина (21.07.1944, 29.05.1945, 30.12.1956)
 три ордена Красного Знамени (23.08.1939, 28.09.1943, 19.11.1951)
 орден Кутузова I степени (06.04.1945)
 орден Кутузова II степени (09.04.1943)
 два ордена Красной звезды (21.03.1940, 30.04.1947)
 Медали СССР в.т.ч.:
 «За боевые заслуги» (03.11.1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Берлина»
 «За освобождение Варшавы»
 Других государств
 офицер ордена «Легион почёта» (15.05.1945, США)
 кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР)
 орден «Крест Грюнвальда» III степени  (ПНР) 
 медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР) 
 медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР) 
 орден Красного Знамени (МНР)
 Знак «Участнику боёв у Халхин-Гола»

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания 

Члены КПСС
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Политработники Великой Отечественной войны
Похороненные на Байковом кладбище